Tomás Improta França (Rio de Janeiro, 24 de setembro de 1948) é um instrumentista (pianista, tecladista), compositor, professor e jornalista brasileiro.

Discografia 
 Um Passo a Frente (1973)
 Rumo a Sedna
 Cantar, Pensar e Sentir
 Tear (1992)
 Tambores Urbanos (1995)
 Certas Mulheres (1998)
 Bartók Jazz (1999)
 Dorival (2003)
 Andrea Ernest Dias e Tomás Improta (2008)

Ligações externas 
 
 Tomás Improta celebra a bossa nova. (12 de maio de 2012). Página Cultural
 Tomás Improta (em inglês) Biografia no AllMusic
 Tomás Improta (em inglês) no CliqueMusic
 Tomas Improta (em inglês) CDs
 Tomás Improta (em inglês) Discografia no Discogs
 

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Pianistas do estado do Rio de Janeiro
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Professores do estado do Rio de Janeiro
Jornalistas do estado do Rio de Janeiro
Tecladistas do estado do Rio de Janeiro